Gaab ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gaab (1828–1901), deutscher Schreiner
 Johann Friedrich Gaab (1761–1832), deutscher Theologe
 Larry Gaab (* 1950), US-amerikanischer Komponist
 Ludwig Friedrich Gaab (1800–1869), württembergischer Baurat

GAAB ist die Abkürzung für:
 Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek

außerdem:
Gaab (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg
 Gaab (Fluss), ein Trockenfluss in Namibia

GAAB